Säynejärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Säynejärvi (sjö i Finland), Norra Karelen, 
 Säynätjärvi (sjö i Södra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar